

Sommario

27 giugno (1º giorno) 
 Programma della giornata .
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile: Gaël Monfils [17],  Kevin Anderson [20],  Philipp Kohlschreiber [21],  Pablo Cuevas [29]
 Singolare femminile:  Ana Ivanović [23],  Irina-Camelia Begu [25]

28 giugno (2º giorno) 
 Programma della giornata .

29 giugno (3º giorno) 
 Programma della giornata .

30 giugno (4º giorno) 
 7–6(7–4), 7–6(7–5), 7–6(7–3)Programma della giornata.
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Dominic Thiem [8],  David Ferrer [13],  Gilles Simon [16],  Ivo Karlović [23],  Viktor Troicki [25],  Benoît Paire [26],  Alexandr Dolgopolov [30]
 Singolare femminile:  Garbiñe Muguruza [2],  Belinda Bencic [7],  Samantha Stosur [14],  Karolína Plíšková [15],  Johanna Konta [16],  Elina Svitolina [17],  Sara Errani [20],  Jelena Janković [22],  Caroline Garcia [30],  Kristina Mladenovic [31],  Andrea Petković [32]
 Doppio maschile:  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău [4]
 Doppio femminile:  Xu Yifan /  Zheng Saisai [9],  Andreja Klepač /  Katarina Srebotnik [11],  Margarita Gasparyan /  Monica Niculescu [12]

1 luglio (5º giorno) 
 Programma della giornata.
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Stan Wawrinka [4]
 Singolare femminile:  Daria Kasatkina [29]

2 luglio (6º giorno) 
 Programma della giornata.
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Novak Đoković [1],  Roberto Bautista Agut [14],  Jack Sock [27]
 Singolare femminile:  Petra Kvitová [10],  Kiki Bertens [26]
 Doppio maschile:  Łukasz Kubot /  Alexander Peya [7],  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah [13]
 Doppio femminile:  Sara Errani /  Oksana Kalashnikova [15]

3 luglio (Middle Sunday)
Programma della giornata.
Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  John Isner [18],  Feliciano López [22],  Alexander Zverev [24],  João Sousa [31]
 Singolare femminile:  Roberta Vinci [6],  Timea Bacsinszky [11],  Sloane Stephens [19],  Barbora Strýcová [24]
 Doppio femminile:  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan [3],  Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová [7],  Vania King /  Alla Kudryavtseva [13],  Kiki Bertens /  Johanna Larsson [16]
 Doppio misto:  Horia Tecău /  Coco Vandeweghe [3],  Raven Klaasen /  Raquel Atawo [7],  Daniel Nestor /  Chuang Chia-jung [12]

4 luglio (7º giorno) 
Programma della giornata.
Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Kei Nishikori [5],  Richard Gasquet [7],  David Goffin [11],  Nick Kyrgios [15],  Bernard Tomić [19]
 Singolare femminile:  Agnieszka Radwańska [3],  Madison Keys [9],  Carla Suárez Navarro [12],  Svetlana Kuznetsova [13],  Coco Vandeweghe [27],  Lucie Šafářová [28]
 Doppio maschile:  Rohan Bopanna /  Florin Mergea [6],  Dominic Inglot /  Daniel Nestor [9],  Pablo Cuevas /  Marcel Granollers [15]

5 luglio (8º giorno) 
Programma della giornata.
Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Kei Nishikori [5],  Richard Gasquet [7],  David Goffin [11],  Nick Kyrgios [15],  Bernard Tomić [19]
 Singolare femminile:  Simona Halep [5],  Dominika Cibulková [19],  Anastasia Pavlyuchenkova [21]
 Doppio maschile:  Vasek Pospisil /  Jack Sock [8],  Radek Štěpánek /  Nenad Zimonjić [14],  Mate Pavić /  Michael Venus [16]
 Doppio femminile:  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká [6]
 Doppio misto:  Ivan Dodig /  Sania Mirza [1],  Rohan Bopanna /  Anastasia Rodionova [13]

6 luglio (9º giorno) 
Programma della giornata.
Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Marin Čilić [9],  Jo-Wilfried Tsonga [12],  Sam Querrey [28],  Lucas Pouille [32]
 Doppio maschile:  Bob Bryan /  Mike Bryan [2],   Jamie Murray /  Bruno Soares [3],  Henri Kontinen /  John Peers [10]
 Doppio femminile:  Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja [14]
 Doppio misto:  Bruno Soares /  Elena Vesnina [2],  Nenad Zimonjić /  Chan Yung-jan [5],  Łukasz Kubot /  Andrea Hlaváčková [6]

7 luglio (10º giorno) 
Programma della giornata.
Teste di serie eliminate:
 Singolare femminile:  Venus Williams [8]
 Doppio maschile:  Raven Klaasen /  Rajeev Ram [11],  Treat Huey /  Max Mirnyi [12]
 Doppio femminile:  Martina Hingis /  Sania Mirza [1],  Caroline Garcia /  Kristina Mladenovic [2],  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina [4]
 Doppio misto:  Radek Štěpánek /  Lucie Šafářová [9],  Alexander Peya /  Andreja Klepač [10],  Marcin Matkowski /  Katarina Srebotnik [11],  Leander Paes /  Martina Hingis [16]

8 luglio (11º giorno) 
Programma della giornata.
Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Roger Federer [3],  Tomáš Berdych [10]
 Doppio femminile:  Julia Görges /  Karolína Plíšková [8],  Raquel Atawo /  Abigail Spears [10]
 Doppio misto:  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Yaroslava Shvedova [14]

9 luglio (12º giorno)
Programma della giornata.
Teste di serie eliminate:
Singolare femminile:  Angelique Kerber [4]
Doppio femminile:  Tímea Babos /  Yaroslava Shvedova [5]

10 luglio (13º giorno) 
Programma della giornata.
Teste di serie eliminate:
Singolare maschile:  Milos Raonic [6]
Doppio misto:  Robert Farah /  Anna-Lena Grönefeld [15]

Torneo di Wimbledon 2016